Кейт Мос може да се отнася за:

 Кейт Мос (р. 1961) – английска писателка
 Кейт Мос (р. 1974) – английски модел